Thumm ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Thumm (* 1980), deutsche Volleyballspielerin
 Helmut Thumm (1895–1977), deutscher General der Infanterie
 Karl Thumm (1867–1936), deutscher Apotheker und Chemiker

 Theodor Thumm (1586–1630), deutscher lutherischer Theologe
 Thomas Thumm (* 1977), deutscher Politiker (AfD)
 Uwe Thumm (* 1959), deutsch-US-amerikanischer Physiker